Příjmení Kozlovský má více nositelů:

 Josef Kozlovský (1880–?), český pedagog
 Ondřej Kozlovský (* 1982), český atlet a bobista
 Samuel Kozlovský (* 1999), slovenský fotbalista

Česká příjmení
Slovenská příjmení